Шмельово (Кіровська область) — присілок у складі Свічинського району Кіровської області, Росія.
 Шмельово (Владимирська область) — присілок у складі Ковровського району Владимирської області, Росія.